Cuta puede referirse a:

 Cuta, localidad española en la provincia de Alicante.
 Cuta, árbol de la familia de las anacardiáceas.